I Commissione permanente della Camera dei Deputati (1948-1958) – denominazione della Commissione Affari interni - ordinamento politico ed amministrativo - affari di culto - spettacoli - attività sportive - stampa della Camera dei deputati nella I e II legislatura della Repubblica Italiana
 I Commissione permanente della Camera dei Deputati (1958-1987) – denominazione della Commissione Affari costituzionali - organizzazione dello Stato - regioni - disciplina generale del rapporto di pubblico impiego della Camera dei deputati nelle legislature da III a IX della Repubblica Italiana
 I Commissione permanente della Camera dei Deputati (1987-in corso) – denominazione della Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni della Camera dei deputati istituita nella X legislatura della Repubblica Italiana